David Irving – brytyjski pisarz i publicysta, autor szeregu książek o tematyce historycznej, jeden z czołowych negacjonistów.
 John Irving – amerykański pisarz i scenarzysta filmowy
 Washington Irving – amerykański pisarz i historyk
Miejscowości w USA:
 Irving – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Montgomery
 Irving – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Dallas
 Irving – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jackson

Gminy w USA:
 Irving (ang. Irving Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Montgomery
 Irving (ang. Irving Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Brown
 Irving (ang. Irving Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Barry
 Irving (ang. Irving Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kandiyohi
 Irving (ang. Irving Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Faulk
 Irving (ang. Irving Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jackson